«Poison Heart» — сингл Ramones 1992 года, написанный бывшим бас-гитаристом Ди Ди Рамоном. Песня имеет немного другой темп в отличие от предыдущих работ группы. Песня была передана группе с целью получения роялти, с помощью которых Ди Ди хотел откупиться от тюрьмы. Также песня прозвучала в фильме Кладбище домашних животных 2 (1992). Режиссёром музыкального видео выступил Сэмюель Бейер.

Свою кавер-версию на песню сделал друг Ди Ди и бывший вокалист The Dead Boys . Данная перепевка была выпущена на посмертном альбоме 1996 года Last Race.

В 2005 году финская рок-группа HIM записала свою кавер-версию на эту песню и сделала её би-сайдом к своему синглу «Wings of a Butterfly».

Список композиций 
UK CHS 3917 — 7"
 «Poison Heart»
 «Censorshit»

UK 12CHSS 3917 — 12"
 «Poison Heart (Live)»
 «Chinese Rocks (Live)»
 «Sheena Is a Punk Rocker (Live)»
 «Rockaway Beach (Live)»

Участники записи 
 Ди Ди Рамон — текст
 Джоуи Рамон — ведущий вокал
 Джонни Рамон — гитара
 Си Джей Рамон — бас, бэк-вокал
 Марки Рамон — ударные
  — бэк-вокал

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Песни Ramones
Кладбище домашних животных